Cantonul Oisemont este un canton din arondismentul Abbeville, departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Andainville || align="right" | 196 || align="right" | 80140 || align="right" | 80022
|-
| Aumâtre || align="right" | 196 || align="right" | 80140 || align="right" | 80040
|-
| Avesnes-Chaussoy || align="right" | 53 || align="right" | 80140 || align="right" | 80048
|-
| Bermesnil || align="right" | 203 || align="right" | 80140 || align="right" | 80084
|-
| Cannessières || align="right" | 85 || align="right" | 80140 || align="right" | 80169
|-
| Épaumesnil || align="right" | 107 || align="right" | 80140 || align="right" | 80269
|-
| Étréjust || align="right" | 39 || align="right" | 80140 || align="right" | 80297
|-
| Fontaine-le-Sec || align="right" | 151 || align="right" | 80140 || align="right" | 80324
|-
| Forceville-en-Vimeu || align="right" | 262 || align="right" | 80140 || align="right" | 80330
|-
| Foucaucourt-Hors-Nesle || align="right" | 68 || align="right" | 80140 || align="right" | 80336
|-
| Fresnes-Tilloloy || align="right" | 137 || align="right" | 80140 || align="right" | 80354
|-
| Fresneville || align="right" | 78 || align="right" | 80140 || align="right" | 80355
|-
| Fresnoy-Andainville || align="right" | 80 || align="right" | 80140 || align="right" | 80356
|-
| Frettecuisse || align="right" | 68 || align="right" | 80140 || align="right" | 80361
|-
| Heucourt-Croquoison || align="right" | 101 || align="right" | 80270 || align="right" | 80437
|-
| Inval-Boiron || align="right" | 90 || align="right" | 80430 || align="right" | 80450
|-
| Lignières-en-Vimeu || align="right" | 107 || align="right" | 80140 || align="right" | 80480
|-
| Le Mazis || align="right" | 97 || align="right" | 80430 || align="right" | 80522
|-
| Mouflières || align="right" | 71 || align="right" | 80140 || align="right" | 80575
|-
| Nesle-l'Hôpital || align="right" | 158 || align="right" | 80140 || align="right" | 80586
|-
| Neslette || align="right" | 91 || align="right" | 80140 || align="right" | 80587
|-
| Neuville-au-Bois || align="right" | 183 || align="right" | 80140 || align="right" | 80591
|-
| Neuville-Coppegueule || align="right" | 535 || align="right" | 80430 || align="right" | 80592
|-
| Oisemont || align="right" | 1 244 || align="right" | 80140 || align="right" | 80606
|-
| Saint-Aubin-Rivière || align="right" | 113 || align="right" | 80430 || align="right" | 80699
|-
| Saint-Léger-sur-Bresle || align="right" | 57 || align="right" | 80140 || align="right" | 80707
|-
| Saint-Maulvis || align="right" | 226 || align="right" | 80140 || align="right" | 80709
|-
| Senarpont || align="right" | 770 || align="right" | 80140 || align="right" | 80732
|-
| Vergies || align="right" | 151 || align="right" | 80270 || align="right" | 80788
|-
| Villeroy || align="right" | 216 || align="right" | 80140 || align="right" | 80796
|-
| Woirel || align="right" | 24 || align="right" | 80140 || align="right" | 80828
|}
 
 

Cantoane în Somme